Чемпионат России по футболу среди женщин прошел в 2020 году с августа по ноябрь.

Клубы-участники 
В турнире сыграли восемь команд.

По итогам чемпионата 2019 года число участников покинуло ижевское «Торпедо».

По итогам розыгрыша в первом дивизионе право на повышение получила новошахтинская «Дончанка», но клуб не нашел финансовых средств для участия. 

В чемпионате дебютировали сразу два клуба: женская команда «Зенит» (Санкт-Петербург) (взамен «Дончанки»), а также «Краснодар», который был основан на базе бронзового призера ЧР-2019, краснодарской «Кубаночки».

События турнира 

Турнир должен был стартовать 29 марта, однако 17 марта из-за пандемии COVID-19 РФС принял решение приостановить проведение всех соревнований под его эгидой (включай женский чемпионат России) до 10 апреля. Позже, стало известно что турнир начнётся 1 августа 2020 года.

Турнир прошёл в два круга, а не в три, как в прошлом сезоне. За четыре месяца «Енисей», «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ» сыграли по 14 матчей. «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Чертаново» — по 13 матчей и «Краснодар» (12 матчей).

11 октября на стадионе «Олимпиец» футбольный клуб «Рязань-ВДВ» проиграл со счётом 1:2 клубу «Краснодар», а 12 октября Правительство Рязанской области объявило о ликвидации клуба «Рязань-ВДВ».

16 ноября клуб ЦСКА (Москва) досрочно выиграл Чемпионат России по футболу среди женских команд 2020 года. Это произошло по итогам 13-го тура Суперлиги, в котором армейские футболистки обыграли (15.11) «Звезду-2005» (1:0), а «Рязань-ВДВ» отобрала (16.11) очки у ближайшего преследователя «красно-синих» – «Локомотива» (2:2).

22 декабря клуб «Ростов» объявил, что занявшая в первой лиге  место «Дончанка» переименовывается в ЖФК «Ростов» и заявляется в суперлигу-2021.

Места проведения соревнований

Официальные представители

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Символическая сборная 
Символическая сборная Суперлиги-2020.

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Лучшие по системе «Гол+пас»

Примечания 

Футбол в России в 2020 году
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19